Slovenija
 Jelendol (Ribnica, Slovenija), naselje u općini Ribnica
 Jelendol (Tržič, Slovenija), naselje u općini Tržič
 Jelendol (Škocjan, Slovenija), naselje u općini Škocjan